As partidas entre Joinville Esporte Clube e Criciúma Esporte Clube são chamadas de Clássico do Interior ou Clássico Norte-Sul, Clássico dos Tricolores, Clássico dos Clássicos, pela mídia e por torcedores destes e de outros clubes, é o maior clássico do futebol Catarinense Este reúne dois dos maiores campeões estaduais e os maiores campeões nacionais de SC.

Durante as décadas de 70 a 90, os dois clubes dominaram o cenário futebolístico de Santa Catarina. Joinville e Criciúma já faturaram 22 títulos catarinenses, com 12 conquistas da equipe do norte de Estado, e 10 conquistas da equipe do sul. É também o clássico de Santa Catarina com o maior número de títulos nacionais somando as duas equipes, com uma Série C e uma Série B para o JEC e uma Série C, uma Série B e uma Copa do Brasil para o Tigre.

Na década de 2000 ambos passaram por altos e baixos, e a importância das duas equipes diminuiu, embora a rivalidade tenha continuado grande. O Clássico é extremamente equilibrado, com 68 vitórias para o Joinville, 64 vitórias para o Criciúma e 61 empates. O Joinville lidera no número de gols marcados.

As equipes disputaram a final do Catarinense em sete oportunidades, sendo a final que aconteceu com mais frequência em Santa Catarina: nos anos de 1980, 1981, 1982, 1987 e 2001 o Joinville faturou o título. Já nos anos de 1989 e 1990, o título ficou com o Criciúma.

Estatísticas

Títulos 
 Quadro comparativo

Fonte 
 

Clássicos do futebol de Santa Catarina
Joinville Esporte Clube
Criciúma Esporte Clube